Екатерина Медичи:

 Екатерина Медичи — французская королева
 Екатерина Медичи — герцогиня Мантуи, её правнучка